Адольф Бранд (; 14 ноября 1874, Берлин — 2 февраля 1945, Берлин) — немецкий писатель, журналист и издатель, анархо-индивидуалист, один из первых борцов за права мужчин-бисексуалов и гомосексуалов.

Биография 
Адольф Бранд некоторое время работал школьным учителем, затем в 1896 году создал издательство, занявшееся выпуском журнала Der Eigene («Единственный», «уникальный») для немецких гомосексуалов. Это было первое в мире регулярное издание для гомосексуалов, его выпуск продолжался до 1931 года. Название было заимствовано у философа Макса Штирнера, который оказал сильное влияние на мировоззрение молодого Бранда, и связано со штирнеровской концепцией «суверенитета личности». В Der Eigene публиковались культурные и научные материалы, издание оценочно имело в среднем за время существования около 1500 подписчиков на номер, хотя точные цифры неизвестны. Среди авторов были: Эрих Мюзам, Курт Хиллер, Джон Генри Маккей (под псевдонимом Sagitta), художники Вильгельм фон Глёден, Фидус и Саша Шнайдер. Сам Бранд опубликовал в журнале множество стихов и статей. Бранд и другие авторы Der Eigene ставили своей целью возрождение греческой педерастии как культурной модели современной гомосексуальности.

В 1899—1900 годах Бранд опубликовал антологию гомоэротической литературы Элизара фон Купффера Lieblingminne und Freundesliebe in der Weltliteratur. Эта работа была переиздана в 1995 году. В 1899 году Бранд был осуждён на год тюремного заключения за удар собачьей плетью Эрнста Либера, депутата рейхстага и главы связанной с католической церковью Партией Центра.

До 1903 года Бранд участвовал в работе Научно-гуманитарного комитета Магнуса Хиршфельда (первой публичной организации, отстаивавшей права гомосексуалов), пока в комитете не произошёл раскол; в том же году Бранд вместе с Вильгельмом Янсеном и Бенедиктом Фридлендером, главным идеологом, возглавил формирование организации Gemeinschaft der Eigenen (GdE). Новая группа рассматривала любовь между мужчинами, в частности пожилого человека в отношении юноши, как простое проявление взрослой мужественности, присущей всем мужчинам; она отвергала медицинские теории врачей, таких как Магнус Хиршфельд, которые доказывали, что гей — определённый тип человека промежуточного пола. GdE была своего рода скаутским движением, которое придерживалось воинских принципов Спарты и идеалов педерастии Древней Греции, а также идей о педагогическом эросе Густава Винекена. Члены GdE ходили в туристические походы, иногда практиковали нудизм — последнее было общей частью Nacktkultur («культуры обнажения»), захватившей в то время Германию. В 1920-е годы это привело к появлению Freikörperkultur Адольфа Коха.

GdE была идентична другим подобным германским группам, например «Вандерфогелю». Вильгельм Янсен, соучредитель GdE, одновременно финансировал «Вандерфогель» и занимал в ней ведущую позицию.

Работы и теории романтического анархиста Джона Генри Маккея (1864—1933) оказывали значительное влияние на GdE с 1906 года. Маккей жил в Берлине в течение десяти лет и дружил с Фридлендером, который, однако, не разделял анархические наклонности Бранда и Маккея, предпочитая вместо этого теории о естественном праве и земельной реформе, актуальные в то время в Германии.

Аутинг и обвинения в клевете 
Задолго до появления термина, Бранд был сторонником аутинга политиков, публично провозглашавших антигейские позиции, одновременно практикуя гомосексуальные связи. В 1904 году он утверждал в печати, что Фридрих Дасбах, депутат Партии Центра в рейхстаге, пользовался услугами мужчины-проститутки. Дасбах пригрозил подать на Бранда в суд за клевету, но стороны достигли внесудебного урегулирования. В 1907 году Бранд утверждал в печати, что канцлер Бернгард фон Бюлов (1849—1929) долгое время поддерживал гомосексуальные отношения с тайным советником Максом Шеефером. На этот раз Бранд предстал перед судом по обвинению в клевете и был приговорён к 18 месяцам тюрьмы. В более позднем оправдании для совершённого аутинга Бранд заявлял: «Когда кто-то… желает представить в самом угрожающем виде интимные любовные контакты других людей… в этот момент его собственная любовная жизнь перестаёт быть частным делом».

Бранд был также приговорён к двум месяцам тюрьмы в 1905 году за публикацию в Der Eigene якобы «непристойных сочинений». Во время Первой мировой войны Бранд и GdE приостановили деятельность; Адольф Бранд служил в немецкой армии в течение двух лет и женился на медсестре Элиз Берендт. После войны исполнение параграфа 175 постепенно ослабевало.

GdE и другие группы сформировали общий «комитет действия», объединившись с группой Магнуса Хиршфельда, чтобы сформулировать новый закон. В 1925 году к ним присоединились ещё несколько групп и был сформирован крупный блок: картель за реформы законодательства против преступлений на сексуальной почве. Проект нового закона был представлен парламенту, голосование по нему не состоялось, и после 1929 года больше шанса реформировать параграф 175 не представилось.

Адольф Бранд отошёл от активной деятельности в защиту гомосексуальности в начале 1930-х годов после непрерывных преследований со стороны нацистов, которые заставили замолчать Der Eigene, чем разрушили дело жизни Бранда и оставили его в финансовой яме. После разграбления и сожжения Института сексуальных наук Бранд опубликовал открытое письмо к своим последователям, в котором объявил о конце движения.

Смерть 
Адольф Бранд и его жена погибли под бомбами союзников 2 февраля 1945 года. На момент смерти Бранду было семьдесят лет.

Примечания

Дополнительная литература 
 James D. Steakley. The Early Homosexual Emancipation Movement in Germany (1975).
 John Lauritsen and David Thorstad. The Early Homosexual Rights Movement, 1864—1935. (Second edition revised)
 Günter Grau (ed.). Hidden Holocaust? Gay and Lesbian Persecution in Germany 1933-45 (1995).
 Mark Blasius & Shane Phelan (eds.) We Are Everywhere: A Historical Source Book of Gay and Lesbian Politics (1997). (See chapter: «The Emergence of a Gay and Lesbian Political Culture in Germany»).
 Harry Oosterhuis (ed.) Homosexuality and Male Bonding in Pre-Nazi Germany: The Youth Movement, the Gay Movement, and Male Bonding Before Hitler’s Rise. Original Transcripts from «Der Eigene», the First Gay Journal in the World (1991)
 J. S. Hohmann, ed., Der Eigene. Das Beste aus der ersten Homosexuellenzeitschrift der Welt (1981)

Ссылки 
 Выставка, посвящённая Адольфу Бранду (2000).

Анархо-эгоисты
Анархисты Германии
Журналисты Германии
Анархо-индивидуалисты
Активисты ЛГБТ-движения в Германии
Осуждённые по антигомосексуальному законодательству
Погибшие при бомбёжках в тылу во время Второй мировой войны